That Lonesome Song — третий студийный альбом американского кантри-музыканта Джейми Джонсона, изданный 5 августа 2008 года на студии Mercury Nashville, второй на крупных лейблах. Имел 3 номинации на 51-й церемонии «Грэмми», включая категорию «Лучший кантри-альбом».

История 
После выхода предыдущего альбома Джонсона, The Dollar (2006), музыкант из-за потери прежнего лейбла BNA Records записывал песни другим певцам, включая кантри-хиты № 1, например, «Give It Away» (George Strait) и «Ladies Love Country Boys» (Trace Adkins). В апреле 2007, он вернулся к записи студийного материала для нового альбома, ещё не имея контракта с крупными лейблами.

That Lonesome Song дебютировал на позиции № 6 в американском хит-параде Top Country Albums. Тираж альбома составил 620,000 копий к ноябрю 2009 и получил статус платинового от RIAA.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Allmusic, Country Standard Time, Country Weekly, Engine 145. Песня «High Cost of Living» была включена журналом Rolling Stone в Список лучших песен 2008 года под номером 38 (100 Best Songs of 2008)..
Rhapsody (online music service) назвал диск пятым лучшим кантри-альбомом в своём спсике десятилетия (№ 5 в «Country’s Best Albums of the Decade»). Engine 145 назвало диск лучшим кантри-альбомом десятилетия Country Music Television также назвало диск одним из лучших в декаду(«A Dozen Favorite Country Albums of the Decade»).

Список композиций

Чарты

Итоговый годовой чарт

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Mercury Nashville